Кънингам може да се отнася за:
 Александър Кънингам (1814 – 1893), шотландски археолог
 Андрю Кънингам (1883 – 1963), британски адмирал
 Алън Кънингам (1887 – 1983), британски генерал
 Алън Кънингам (ботаник) (1791 – 1839), английски ботаник
 Лиъм Кънингам (р. 1961), ирландски актьор
 Майкъл Кънингам (р. 1952), американски писател
 Уолтър Кънингам (1932 – 2023), американски космонавт
 Уорд Кънингам (р. 1949), американски програмист